Michael Hicks-Beach (1837–1916) –  brytyjski polityk, minister
 Michael Hicks (1928–2008) – brytyjski generał
 Michael Hicks (ur. 1948) – brytyjski historyk
 Michael J. Hicks (ur. 1962) – amerykański ekonomista
 Michael Hicks (ur. 1976) – panamski koszykarz
 Michael Hicks (ur. 1983) – amerykańsko-polski koszykarz